Nyland kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nyland (Ho Sogn) – et areal i Ho Sogn, Varde Kommune
 Nyland (Marstal Sogn) – et areal i Marstal Sogn, Ærø Kommune
 Nyland (Emmerlev Sogn) – en bebyggelse i Emmerlev Sogn, Tønder Kommune
 Finland
 Nyland (finsk Uusimaa) er et landskap i Finland